Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Platte () :
 Comté de Platte, Comté situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Platte, comté situé dans l'État du Nebraska ;
 Comté de Platte, Comté situé dans l'État du Wyoming ;

Également :
 Platte City, le siège du comté de Platte (Missouri) aux États-Unis ;
 L'Île Platte, une île des Seychelles ;
 Platte, une ville américaine, dans le Dakota du Sud ;
 La Platte, une census-designated place du comté de Sarpy, dans l’État du Nebraska, aux États-Unis ;
 North Platte est une ville américaine, siège du comté de Lincoln dans le Nebraska ; 
 la rivière Platte, une rivière des États-Unis ;
 North Platte, est un affluent de la rivière Platte ;
 South Platte, est un affluent de la rivière Platte ;
 Ville Platte, ville située en Louisiane dans la région cadienne (Cajun) d'Acadiana.